Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Neuve (Côtes-d'Armor)
La Chapelle-Neuve (Morbihan)